У́лица Воро́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Воронина — улица в Архангельске.
 Улица Воронина — улица во Владимире.
 Улица Воронина — улица в городе Иванове.
 Улица Воронина — улица в городе Калуге.

Украина 
 Улица Воронина — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Улица Капитана Воронина